Nemes Gábor (?) Joseph Pulitzer-emlékdíjas (1994) újságíró
 Nemes Gábor (1962) politikus
 Nemes Gábor (1964) vízilabdakapus
 Nemes Gábor (1981) főlevéltáros